Очеретине — селище міського типу, Донецька область, Ясинуватський район
 Очеретине — село, Донецька область, Олександрівський район
 Очеретине — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція Донецької залізниці